Mansikka, qui veut dire "Fraise", est aussi un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1933), gymnaste finlandais
 (1978-2015), alpiniste et guide de trek finlandais
Tommy Mansikka-Aho, guitariste et musicien finlandais du groupe 

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois